Fischlin ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fischlin (* 1949), Schweizer Ökologe
 Franz Fischlin (* 1962), Schweizer Journalist
 Friedrich Fischlin, siehe Friedrich Vischlin (1566–1626), deutscher Baumeister

Siehe auch:
 Fischli